Дибич (дворянский род):
 Барон Дибич, Иван Иванович (Ганс Эренфрид) (1737—1822) — русский генерал-майор
 Граф Дибич-Забалканский, Иван Иванович (1785—1831) — последний представитель рода Дибичей, российский генерал-фельдмаршал
 Дибич, Карл (1899—1985) — профессор, дизайнер большей части военного обмундирования и регалий Третьего рейха.
 Дибич (село в Болгарии)